Рейс 222 может иметь следующие значения:
 Рейс 222 (фильм)
 Рейс 222 TANS Perú
 Рейс 222 TransAsia Airways